fallen bezeichnet als deutschsprachiges Verb:
 eine durch die Schwerkraft angetriebene Bewegung nach unten, siehe Freier Fall
 den Tod eines Soldaten im Gefecht, siehe Gefallener
 der Tod von Nutztieren (historischer Sprachgebrauch, siehe Fallmeister)

Fallen als Substantiv bezeichnet:
 Fallen (Geologie), den Zahlwert eines Winkels in der Geologie

im Film und in der Literatur:
 ein österreichischer Spielfilm, siehe Fallen (2006)  
 ein US-amerikanischer Pornofilm, siehe Fallen (Pornofilm)
 ein US-amerikanischer Thriller, siehe Dämon – Trau keiner Seele
 ein US-amerikanischer Jugendroman, siehe Engelsnacht
 die US-amerikanische Verfilmung, siehe Fallen – Engelsnacht

in der Musik:
 eine Funeral-Doom-Band, siehe Fallen (Band)
 ein Album des norwegischen Projekts Burzum, siehe Fallen (Burzum-Album) 
 ein Album der Band Fliehende Stürme, Fallen (Fliehende-Stürme-Album)
 ein Album der Band Evanescence, siehe Fallen (Evanescence-Album)
 ein Lied der Band Volbeat, siehe Fallen (Lied)

Fallén ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Fredrik Fallén (1764–1830), schwedischer Entomologe

FalleN bezeichnet:
 einen brasilianischen E-Sportler, siehe Gabriel Toledo

Siehe auch:

 Fall (Begriffsklärung)
 Falle (Begriffsklärung)